Nacionalistes d'Esquerra, partit polític històric de Catalunya
 Assaig no destructiu (del seu nom en anglès Non-Destructive Examination), tècnica anàlisi de propietats que no modifica la mostra
 Experiència propera a la mort (del seu nom en anglès Near-Death Experience), percepció descrita per algú que ha estat en situació de mort clínica